Borowianka – potok, dopływ Leksandrówki
 Borowianka – struga, dopływ Orzyca
 Borowianka – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Kłobuck

Przypisy